

Населені пункти та їхні частини

 Ґродзтво — село в гміні Коваль Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґродзтво — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґродзтво — частина міста Каменна Ґура в Каменноґурському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки